Kiss Virág Magdolna (1972), magyar színésznő
 Kiss Virág (1990), magyar testépítőnő, fitneszversenyző